Jack Clarke kan henvise til:

 Jack Clarke (rugbyspiller) (f. 1968), irsk rugbyspiller
 Jack Clarke (racerkører) (f. 1988), britisk racerkører
 Jack Clarke (fodboldspiller) (f. 2000), engelsk fodboldspiller